Боб Флэнаган (; 27 декабря 1952 — 4 января 1996) — американский писатель, поэт, музыкант, художник, комик. Работал с комедийной труппой The Groundlings.

Биография 

Родился в Нью-Йорке, рос в Глендейле (штат Калифорния), где изучал литературу. Переехал в Лос-Анджелес в 1976. В 1978, Боб издал свою первую книгу, The Kid Is A Man.

Флэнаган родился с муковисцидозом, поэтому он использовал БДСМ, чтобы преобразовывать свою боль в удовольствие, а его в свою очередь в искусство. Его  сестра, Патрисия, умерла от муковисцидоза в возрасте 21 года.

О Флэнагане снят документальный фильм SICK: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist (1997, режиссёр Кирби Дик).

Пожалуй, самая знаменитая работа Флэнагана — клип Nine Inch Nails «Happiness in Slavery», который был запрещен к показу, из-за сцены, где Флэнаган дал разорвать себя на части, как раб машины.

В 1993 Флэнаган появился в клипе Danzig «It’s Coming Down». В полной версии видео он вбивает гвоздь в головку своего члена перед тем, как помочиться.

Он также сыграл небольшую роль в клипе Godflesh «Crush my Soul» (режиссёр Андрес Серрано), где жена Шери Роз подвешивает его к потолку.

4 января 1996 в возрасте 43 лет он умер от муковисцидоза.

Библиография 
 The Wedding of Everything (1983)
 The Kid is the Man (1978)
 Slave Sonnets (1986)
 Fuck Journal (Hanuman Press, c. 1990)
 A Taste of Honey, написанная с Дэвидом Тринидадом (1990)
 Bob Flanagan: Supermasochist (1993) (интервью)
 Pain Journal(1996)

Фильмография 
 1992 — Broken / Broken Movie 
 1994 — Новая эра/ The New Age
 1997 — Closure
 1997 — Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist

Ссылки

Сайты 
 Некролог
 Из Poetry Journal
 Журнал Боли
 Why (поэма о жизни Флэнагана, написанная им)

Персоналии по алфавиту
Акционисты (искусство)
Родившиеся 27 декабря
Родившиеся в 1952 году
Умершие 4 января
Умершие в 1996 году
Умершие от муковисцидоза
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич